

Bedrijven
NGK Spark Plug, Japanse fabrikant van bougies en keramische producten.

Kerkgenootschappen
Nederlands Gereformeerde Kerken, 1967–heden
Nederduitse Gereformeerde Kerk (later Nederlandse Hervormde Kerk), 1571-1816
Nederduitse Gereformeerde Kerk (Dolerende), 1886-1892
Nederduitse Gereformeerde Kerk (Zuid-Afrika)
Nederduitse Gereformeerde Kerk (Beaufort-Wes), een kerkgebouw in Zuid-Afrika